Sunnyvale (Californië)
 Sunnyvale (Texas)